Mount Merapi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Merapi (berg i Indonesien, Jawa Timur), 
 Merapi, vulkan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar